Государственное предприятие «Ливадия» (ГП «Ливадия») ранее Винсовхоз «Ливадия», Совхоз-завод «Ливадия» — винодельческое предприятие первичного и вторичного виноделия, созданное в 1920 году. Предприятие входит в состав ФГУП ПАО «Массандра».

История
Часть земель нынешнего ГП «Ливадия» (находящихся в пгт Ливадия и его окрестностях) принадлежали царю Николаю II и входили в состав его имения «Ливадия». На них располагались: царский дворец, парк, сад и виноградники.

В 1917 году в имении располагалось «Министерство земледелия Российской империи».

В 1921 году земли имений «Ливадия» и «Ореанда» были национализированы Советской властью и на их территории образован винсовхоз «Ливадия». Здесь произрастали виноградники площадью 44 га и располагались два небольших водохранилища. Позже в состав совхоза вошёл винодельческий завод в Алупке.

Предприятие сегодня
На предприятии сегодня основным видом деятельности является виноделие. Площадь насаждений виноградников составляет 313,1 га (300,26 га — технические сорта и 12,88 га — столовый виноград). Произрастают следующие технические сорта винограда: Алеатико, Алиготе, Альбильо, Вердельо, Джеват Кара, Каберне-Совиньон, Кефесия, Мерло, Мурведр, Мускат белый, Мускат чёрный, Пино серый, Саперави, Серсиаль, Траминер розовый, Цитронный Магарача, Шардоне, Эким Кара и другие.

Столовые сорта: Италия, Королева виноградников, Мускат гамбургский, Мускат янтарный, Таврия.

В предприятие входят два завода первичного виноделия, расположенные в Алупке и в Ливадии. На заводе в Алупке находится дегустационный зал.

В ГП «Ливадия» также выращивают фрукты (площадь садов 3,4 га). Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 354,2 га, из них используются  под виноградные насаждения — 313,1 га, под сады — 3,4 га, под пашни — 15,8 га и под пастбища — 21,9 га. На предприятии разработана технология выращивания киви в климатических условиях Крыма, за которую была получена премия Автономной Республики Крым.

Вина
ГП «Ливадия» производит десертные и крепкие вина.
 1891 — «Портвейн красный Ливадия» (4 золотых и 5 серебряных медалей)
 1892 — «Мускат белый Ливадия» (2 кубка «Супер Гран-при», 2 золотых и серебряная медаль)
 1944 — «Херес Массандра» (Кубок «Гран-при», 10 золотых и 2 серебряных медали)
 2001 — «Ореанда Херес сухой» (Кубок «Гран-при» и золотая медаль)
 2003 — «Мускатель белый Массандра»
 2003 — «Мускатель розовый Массандра»
 2003 — «Мускатель чёрный Массандра»
 ? — «Его Величество Мускат» (золотая медаль)

Примечания

Литература

 «Летняя столица. Украина», № 42 (281) от 3 ноября 2011 года

Ссылки

 ГП «Ливадия» на сайте «Бизнес-Гид»
 ГП «Ливадия» на «Ялтинском городском портале»
 ГП «Ливадия» — объединение «Массандра»
 ГП «Ливадия» на сайте «bestresort.ru»

Винодельческие предприятия Крыма
Ливадия
Совхозы СССР
Предприятия Ялты
1920 год в Крыму